Cuando nos referimos a palacio de villahermosa, podemos referirnos a:

 Palacio de Villahermosa en la localidad zaragozana de Pedrola.
 Palacio de Villahermosa en la localidad zaragozana de Fréscano.
 Palacio de Villahermosa en Madrid y alberga en la actualidad el Museo Thyssen-Bornemisza.
 Palacio de Villahermosa en Zaragoza.
 Palacio de Villahermosa en la localidad de Huesca.
 Palacio de Villahermosa en localidad de Mozota

Además también hay edificios con la misma denominación al menos en las localidades de Gordún, Los Fayos, Alcalá de Ebro y Torres de Berrellén.

  Palacio de los duques de Villahermosa en Los Fayos.
  Palacio de los duques de Villahermosa en Torres de Berrellén.
  Palacio de los duques de Villahermosa en la localidad de Gordún que pertenece al municipio de Navardún.
  Palacio de los duques de Villahermosa la famosa Ínsula Barataria de El Quijote,en Alcalá de Ebro.